Махсум, Хасан (1964—2003) — лидер Исламского движения Восточного Туркестана.
 Максум, Нусратулло (1881—1937) —  таджикский государственный и общественный деятель.